FDM kan avse:

 FDM – en teknik för Additiv tillverkning, se Fused Deposition Modeling
 FDM – ett antal bärvågor transporteras över samma ledare Frequency Domain Multiplexing se Frekvensmultiplex